Чепино — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Чепино — село в Перникской области Болгарии.
 Чепино — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области Украины.

Местность 
 Чепино — местность в Родопских горах в Болгарии.

Примечания